Esther Vergeer era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Daniela Di Toro 6–0, 6–0.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Sharon Walraven (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

US Open 2010